Faverolles ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Faverolles (Aisne) im Département Aisne
Faverolles (Cantal), ehemalige Gemeinde im Département Cantal
Faverolles (Eure-et-Loir) im Département Eure-et-Loir
Faverolles (Haute-Marne) im Département Haute-Marne
Faverolles (Orne) im Département Orne
Faverolles (Somme) im Département Somme

mit Namenszusatz:
Faverolles-en-Berry im Département Indre
Faverolles-et-Coëmy im Département Marne
Faverolles-la-Campagne im Département Eure
Faverolles-lès-Lucey im Département Côte-d'Or
Faverolles-sur-Cher im Département Loir-et-Cher

siehe auch:
 Deutsche Faverolles, eine Hühnerrasse
 Französische Faverolles, eine Hühnerrasse